Лос Хобитос има више значења:

 Лос Хобитос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хобитос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Хобитос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику